Пира:
 Пира — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония
 Пира — торговая община () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия
 Пира (Pyra) — немецкий поэт и критик (1715—1744)
 Пира — река в Архангельской области, приток Выи
 Пира, Пьеранджело (род. 1954) — итальянский боксёр.

Примечания